може позначати:

 Три королі (фільм), 1999.
 Пояс Оріона (частина сузір'я)
 Три великі правителі китайської давнини :zh:三王 
 Фу, Лу, Шоу: три боги-зірки у китайській народній релігії (福祿壽), див. :en:Fu Lu Shou
 Вельможні лідери у Битві при Елькасер-Кебір
 Три королі (царі) — за західноєвропейською традицією назва волхвів, які принесли Ісусу дари на Різдво.